

Населені пункти та їхні частини
 Слупець — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Слупець — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Слупець — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки